Чемпионат Сербии по баскетболу 2012/2013 являлся 22 сезоном Лиги «А» - высшего женского баскетбольного дивизиона Сербии. Чемпионом Сербии в 4-й раз подряд стала белградская команда «Партизан Галеника»

Регламент 
Турнир проводился в два этапа

1) регулярный сезон — 11 команд с 6 октября 2012 года по 16 февраля 2013 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде; 5 команд, участвующие в розыгрыше Международной женской региональной баскетбольной лиги, освобождены от игр.

2) плей-офф — три лучшие команды «регулярки» и участники МЖРБЛ образуют сетку, начиная с четвертьфинала. Серии 1/4 финала, 1/2 финала проходят до двух побед, а финал чемпионата — до трёх.

Участники 

 *– места команд в подэлитном дивизионе «Лига В»
 **- в декабре 2012 года из-за недостаточного финансирования «Воздовац» отказался от дальнейшего выступления в «МЖРБЛ»

Регулярный сезон 
 Турнирная таблица

Плей-аут 
Однокруговый турнир, с учётом набранных очков в регулярном первенстве, за исключением матчей с невошедшими командами.

Плей-офф

Матчи за 5-8-е места 
 ЖБК Вршац - ЖБК Шабац - 1-2 (80:55, 57:68, 68:71)
 Ягодина 2001 - Радничики - 2-0 (80:68, 58:53)
 Матч за 7-е место
 ЖБК Вршац - Радничики - 2-0 (68:54, 77:55)
 Матч за 5-е место
 Ягодина 2001 - ЖБК Шабац - 2-0 (89:73, 70:65)

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  Радивой Корач
  Войводина
 4. Црвена звезда 
 5. Ягодина 2001 
 6. ЖБК Шабац
 7. ЖБК Вршац 
 8. Радничики
 9. Сумадия  
 10. Врбас Медела 
 11. ЖБК Стара Пазова 
 12. ЖБК Србобран 
 13. Студент 
 14. ЖБК Беочин 
 15. ЖБК Челарево

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира 
  Тамара Радочай («Партизан Галеника»)
  Йована Попович («Войводина»)
  Наташа Бучевач («Войводина»)
  Брук Квинан («Партизан Галеника»)
  Николина Милич («Радничики»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

См. также 
 Чемпионат Сербии по баскетболу 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Оф. сайт Лиги А 
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

Чемпионат Сербии по баскетболу
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе